The Crazies kan verwijzen naar:

The Crazies (1973), een film uit 1973 van George A. Romero
The Crazies (2010), de remake hiervan uit 2010 onder regie van Breck Eisner